Малон:

 Малон (исп. Malón) — муниципалитет в Испании.
 Малон, Бенуа (Benoît Malon, 1841—1893) — французский писатель, социалист, один из основателей партии поссибилистов.
 Малон де Чайде, Педро (Pedro Malón de Chaide, 1530—1589) — испанский писатель-мистик, монах.

См. также 
 Малони
 Малонно